New Zealands kvindefodboldlandshold, med kælenavnet Football Ferns, repræsenterer New Zealand i internationale fodboldturneringer for kvinder og styres af New Zealand Football (NZF). New Zealands kvindelandshold kvalificerede sig til VM i fodbold for kvinder 2007, der blev holdt i Kina i september 2007, og sendte holdet til deres første VM i 16 år, og det andet siden deres debut i international fodboldturneringer.

Holdet

Aktuel trup 
Følgende spillere blev udtaget til truppen til Algarve Cup 2020 Truppen blev annonceret den 27. februar 2020.

Antal kampe og mål er korrekt pr. 10. marts 2020 efter kampen mod .

Cheftræner: Tom Sermanni

Spillerstatistik 

Fed spillere er stadig aktive.
Statistik pr. 10. marts 2020.

{|
| valign="top" |

Spillere med flest kampe 

| valign="top" |

Topscorere

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Fodbold i New Zealand